Миллар — фамилия. Известные носители:
 Миллар, Грегори (1924—2002) — американский дирижёр канадского происхождения.
 Миллар, Джимми (1870—1907) — шотландский футболист, нападающий.
 Миллар, Дэвид (род. 1977) — мальтийский и шотландский велогонщик.
 Миллар, Иан (род. 1947) — канадский конник, специалист по конкуру, вице-чемпион Олимпийских игр.
 Миллар, Лиам (род. 1999) — канадский футболист.
 Миллар, Кеннет (более известен под псевдонимом Росс Макдоналд; 1915—1983) — американо-канадский писатель.
 Миллар, Маргарет (девичья фамилия Штурм; 1915—1994) — канадская писательница, автор многочисленных триллеров.
 Миллар, Марк (род. 1969) — шотландский автор комиксов.
 
 Миллар, Уильям (более известен под псевдонимом Стивен Бойд; 1931—1977) — ирландский актёр.
 Миллар, Чарльз Вэнс (1853—1926) — канадский адвокат и бизнесмен, получивший известность благодаря своим розыгрышам и своему завещанию.
 Миллар, Эми (род. 1977) — канадская конница. Дочь Иана Миллара.

См. также 
 Милляр, Георгий Францевич (1903—1993) — советский актёр.